Mandritsara (district), een district van Madagaskar
Mandritsara (stad), de hoofdstad van dit district
Mandritsara (Vakinankaratra), plaats en gemeente in de Malagassische regio Vakinankaratra